Die Maurice Ewing Medal ist eine Auszeichnung in Geophysik:
Maurice Ewing Medal (AGU), der American Geophysical Union
Maurice Ewing Medal (SEG), der Society of Exploration Geophysicists